Ла Реалидад има више значења:

 Ла Реалидад (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реалидад (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реалидад (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реалидад (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реалидад (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реалидад (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Реалидад (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Реалидад (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику